Gruna bezeichnet:

 Gruna (Dresden), einen Stadtteil von Dresden, Sachsen
 Gruna (Niederwartha), ein Dorf innerhalb von Dresden, Sachsen
 Gruna (Laußig), einen Ortsteil der Gemeinde Laußig, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 einen Ortsteil der Stadt Nossen, Landkreis Meißen, Sachsen
 Gruna (Tschechien), eine Gemeinde (dt. Grünau) im Okres Svitavy, Tschechien
 einen Ortsteil (poln. Gronów) der Landgemeinde Gmina Zgorzelec, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Gruna (Magdeborn), einen bis 1980 abgebaggerten Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Magdeborn bei Leipzig
 Gruna (Wesenitz), einen Bach, der bei Rammenau entspringt und in Großharthau in die Wesenitz mündet

Siehe auch:
 Grüna